Abrams River – rzeka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Abrams River – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.